Вангелия Георгиева Баялцалиева-Александрова е българска общественичка от Македония, деятелка на Македонския женски съюз.

Биография 

Родена е в семейството на имигранта от Гевгелийско Георги Баялцалиев. Нейни братя са революционерите Иван и Тома Баялцалиеви. Жени се за революционера Тодор Александров, с когото имат две деца – Мария и Александър.

Заедно с Донка Каранджулова, Олга Радева, Сава Бабаджанова, Вълка Н. Стоянова, Виктория Възвъзова, Фроса Мушмова, Люба Руменова, Анастасия Тодева и други е сред председателките и членки на настоятелството на Македонското женско благотворително дружество в София и на сиропиталище „Битоля“. През 1926 г. е сред основателките на Македонския женски съюз.

Родословие

Бележки 

Деятелки на Македонския женски съюз
Български общественици от Македония
По произход от Гевгели